Il tabellone singolare del Intersport Heilbronn Open 2003, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 2003, è stato vinto da Karol Beck. In finale ha sconfitto Jürgen Melzer (tds n. 4) con il punteggio di 6-2, 5-7, 7-65.

Teste di serie

  Nikolaj Davydenko (quarti di finale)
  Raemon Sluiter (semifinali)
  Lars Burgsmüller (secondo turno)
  Jürgen Melzer (finale)

  Irakli Labadze (primo turno)
  Dick Norman (primo turno)
  Marc Rosset (primo turno)
  Željko Krajan (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Intersport Heilbronn Open 2003